Лондон може да се отнася за някое от следните понятия.

 Места
 Лондон – град в Англия, столицата на Обединеното кралство
 Лондон – град в Канада, провинция Онтарио
 Лондон – 8 селища в САЩ: 3 града (щ. Канзас, Кентъки, Охайо), 5 други
 Лондон – селище в Кирибати, о. Киритимати
 Лондон – село във Франция, Бургундия
 Лондон – село в Сейнт Винсент и Гренадини
 Лондон – остров на Чили в Тихия океан

 Личности
 Джек Лондон (1876-1916) – американски писател
 Джордж Лондон (1920-1985) – американски оперен певец (баритон)
 Джули Лондон (1926-2000) – американска джазова певица и актриса
 Ефим Лондон (1869-1939) – руски патофизиолог, биохимик и радиобиолог, академик
 Фриц Лондон (1900-1954) – германски физик (брат на Х. Лондон)
 Хайнц Лондон (1907-1970) – английски физик (брат на Ф. Лондон), академик

 Кораби
 „Лондон“ – британски параход (1864-1866)
 „Лондон“ – 13 британски военни кораба, носили името по различно време
 „Лондон“ – тип тежки британски крайцери от Втората световна война
 „Саро Лондон“ – британски хидроплан-биплан (1936-1941)

 Литература
 „Лондон“ – поема (1738) от Самюел Джонсън
 „Лондон“ – поема (1794) от Уилям Блейк
 „Лондон“ – роман (1997) от Едуард Ръдърфърд (Edward Rutherfurd, 1948)

 Кино
 „Лондон“ – британски ням филм от 1926 г.
 „Лондон“ – британски филм от 1992 г.
 „Лондон“ – американски филм от 2005 г.
 „Лондон“ – индийски филм от 2005 г.
 „Лондон Филмс“ – британска киностудия

 Други
 „Лондон“ (Лондонски мост) – мост в Лондон, Англия
 8837 Лондон – астероид